Rebalancing steht für:
 Rebalancing (Finanztheorie), Umschichtung von Geldanlagen
 Rebalancing (Therapie), Form der Körpertherapie